George Pomeroy Colley (1835-1881) – militare britannico
 Jaime Frontera Colley (1940) – cestista portoricano
 Ebrima Colley (2000) – calciatore gambiano, di ruolo centrocampista
 Lamin Colley (1985) – calciatore gambiano, di ruolo difensore
 Omar Colley (1992) – calciatore gambiano, di ruolo difensore
 Randy Colley (1950-2019) – ex wrestler statunitense
 Samantha Colley (1990) – attrice inglese
 Steve Colley (1972) – pilota motociclistico britannico